Групповая гонка на чемпионате Канады по шоссейному велоспорту.

История 
Впервые чемпионат в данной дисциплине был проведён в 1959 году. Ей стала мужская гонка, а её первым победителем Эджидио Бользон итальянского происхождения. С тех про чемпионат проводится ежегодно за исключением 1961 и 1965 года. С 1974 года стала проводится аналогичная гонка среди женщин. 

У мужчин двум гонщикам удалось три года подряд становиться чемпионом страны, этого добились бывший новозеландец Макс Грейс (1970—1972) и Стив Бауэр (1981—1983). У женщин можно отметить успехи в 1970-е — начало 1980х годов Карен Стронг и Сильвии Бурки, а в 1990-е годы Элисон Сидор.

В 1999 году добавились гонки среди молодёжи (U23), юниоров (U19) и юниорок (U19)

В октябре 2003 года Чемпионат мира по шоссейному велоспорту проходил в Гамильтоне. В связи с этим событием мужская гонка, прошедшая за три месяца до этого, получила открытый статус и категорию 1.5 — в ней могли участвовать не только канадские велогонщики, а чемпионом Канады становился первый канадский гонщик пересёкший финишную черту. Её победителем стал австралиец Натан О'Нил, а чемпионом Канады Доминик Перра, финишировавший третьим спустя 3,5 минуты.

В 2020 году все гонки были отменены из-за пандемии COVID-19.

Рекордсменами после чемпионата 2022 года являются Чеслав Лукашевич у мужчин и Карен Стронг с Элисон Сидор у женщин. Все трое одержали по четыре победы.

Призёры

Мужчины

Женщины

Мужчины до 23 лет 

|-
| 1999|| Джонатан Тремблей ||  || Мартин Сен-Лоран
|-
| 2000 || Ваннес Мертенс || ||
|-
| 2003 ||  || Мюррей Картер || Кори Джей
|-
| 2004 ||  ||  || 
|-
| 2005 ||  ||  || 
|-
| 2006 || Давид Вейё ||  || Джейми Лэмб
|-
| 2007 ||   || Райан Андерсон || 
|-
| 2008 || Давид Вейё|| ||
|-
| 2009 || Гийом Буавен || Андре Тремблэ || Эндрю Хант
|-
| 2010 || Джесси Римс ||  || 
|-
| 2011 || Юго Уль || Джейми Риггс || Спенсер Смитман
|-
| 2012 || Антуан Дюшен ||  || Юго Уль
|-
| 2013 || Антуан Дюшен ||  || Стюарт Уайт
|-
| 2014 ||  ||  || 
|-
| 2015 ||  ||  || Александер Катафорд
|-
| 2016 ||  ||  || 
|-
| 2017 ||  ||  || Тьерри Кируак-Маркасса
|-
| 2018 ||  || Ноа Симмс || Коннор Топпингс
|-
| 2019 ||  ||  || 
|-
|  || colspan=3 align=center| отменён
|-
| 2021 ||  || Томас Шелленберг || Эрик Инкстер
|-
| 2022 ||  || Николя Ривар || 
|}

Мужчины до 19 лет 

|-
| 1999
| Эрик Дюбе
| 
| Лоранс Вальтон-Симар
|-
| 2003
| Рафаэль Тремблэ
| 
| Марк Позняк
|-
| 2004
| Рафаэль Тремблэ
| Брук Букок
| 
|-
| 2005
| 
| Райан Андерсон
| Эндрю Никол
|-
| 2006
| Марк Хиннен
| Александр Кортен
| Винсент Блуэн
|-
| 2007
| 
| Гийом Буавен
| Эван Флатер
|-
| 2008
| colspan=3 align=center| Не проводилась или результаты неизвестны
|-
| 2009
| Кевин Массикотт
| Джейкоб Бушар
| Франсис Десбиенс
|-
| 2010
| Райан Макдональд
| Фредерик Пуассон
| Деван МакКлелланд
|-
| 2011
| 
| Эллиот Дойл
| Фредерик Коссетт
|-
| 2012
| 
| Брэндон Этцл
| 
|-
| 2013
| Хендрик Пинеда
| Эммануэль Ганье
| Феликс Лапуэнт
|-
| 2014
| 
| Жан-Симон Д’Анжу
| Рафаэль Оклер
|-
| 2015
| 
| Джорданн Джонс
| 
|-
| 2016
| Тьерри Кируак-Маркасса
| Джорданн Джонс
| Кэм Фицморис
|-
| 2017
| 
| Феликс Бутен
| 
|-
| 2018
| Бен Катерберг
| 
| Александр Пуарье
|-
| 2019
| 
| 
| 
|-
| 
| colspan=3 align=center| Не проводилась
|-
| 2021
| Жером Готье
| Шарль Дюкетт
| Люк Хюбнер
|-
| 2022
| Феликс Хамель
| Гэвин Хэдфилд
| Карсон Маттерн
|}

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling